Kolmá může být ulice
 Kolmá (Babice)
 Kolmá (Blovice)
 Kolmá (Brno)
 Kolmá (Březová nad Svitavou)
 Kolmá (Březová-Oleško)
 Kolmá (Český Těšín)
 Kolmá (Doubravčice)
 Kolmá (Dřísy)
 Kolmá (Ejpovice)
 Kolmá (Havířov)
 Kolmá (Herink)
 Kolmá (Horní Suchá)
 Kolmá (Horoměřice)
 Kolmá (Horoušany)
 Kolmá (Hrádek nad Nisou)
 Kolmá (Hradištko)
 Kolmá (Cheb)
 Kolmá (Chrást)
 Kolmá (Chrášťany)
 Kolmá (Chvalíkovice)
 Kolmá (Jablonec nad Nisou)
 Kolmá (Jihlava)
 Kolmá (Kamenice)
 Kolmá (Karlovy Vary)
 Kolmá (Krmelín)
 Kolmá (Kutná Hora)
 Kolmá (Liberec)
 Kolmá (Lužice)
 Kolmá (Mělník)
 Kolmá (Mnichovo Hradiště)
 Kolmá (Neratovice)
 Kolmá (Nová Ves pod Pleší)
 Kolmá (Olomouc)
 Kolmá (Ostrava)
 Kolmá (Pchery)
 Kolmá (Plesná)
 Kolmá (Plzeň)
 Kolmá (Praha)
 Kolmá (Ratíškovice)
 Kolmá (Rudná)
 Kolmá (Říčany)
 Kolmá (Řitka)
 Kolmá (Statenice)
 Kolmá (Světice)
 Kolmá (Šenov)
 Kolmá (Tábor)
 Kolmá (Těrlicko)
 Kolmá (Tišice)
 Kolmá (Trutnov)
 Kolmá (Třebotov)
 Kolmá (Ústí nad Labem)
 Kolmá (Ústí nad Orlicí)
 Kolmá (Velká Dobrá)
 Kolmá (Velká Polom)
 Kolmá (Velké Meziříčí)
 Kolmá (Vrchlabí)
 Kolmá (Zdiby)
 Kolmá (Zlatníky-Hodkovice)
 Kolmá (Zruč-Senec)
 Kolmá (Zvole)
 Kolmá (Žebrák)